Eastport ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Eastport (Arkansas)
 Eastport (Florida)
 Eastport (Idaho)
 Eastport (Kalifornien)
 Eastport (Maine)
 Eastport (Maryland)
 Eastport (Michigan)
 Eastport (Mississippi)
 Eastport (New York)
 Eastport (Ohio)
 Eastport (Oklahoma)
 Eastport (Tennessee)

in Kanada:
 Eastport (Neufundland und Labrador), eine Gemeinde in Neufundland und Labrador

im NRHP gelistete Objekte:
 Eastport Historic District, in Eastport, Maine, ID-Nr. 82000787